Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub West Ham United FC in het seizoen 2011–2012. Na de degradatie (twintigste en laatste plaats) in het vorige seizoen (2010/11) uit de Premier League kwam de club uit de hoofdstad Londen weer uit in de op één hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Football League Championship.

Na het ontslag van trainer-coach Avram Grant in de voorlaatste speelronde van het vorige seizoen, kort na de 3-2 nederlaag tegen Wigan Athletic, stond interim-coach Kevin Keen aan het roer stond bij de laatste competitiewedstrijd, op 22 mei tegen Sunderland (0-3). Een definitieve opvolger werd gevonden in de persoon van Sam Allardyce.

Onder zijn leiding eindigde West Ham United als derde in de reguliere competitie, waarna de ploeg in de promotie play-offs afrekende met achtereenvolgens Cardiff City en Blackpool. In de finale, gespeeld op zaterdag 19 mei 2012 in het Wembley National Stadium in Londen, won West Ham United ten overstaan van 78.523 toeschouwers met 2-1 door treffers van Carlton Cole en Ricardo Vaz Tê, waardoor promotie een feit was en de club na één seizoen alweer terugkeerde in de Premier League.

In het toernooi om de FA Cup kwam West Ham United niet verder dan de derde ronde, waarin Sheffield Wednesday op 8 januari met 1-0 te sterk was. Chris O'Grady scoorden voor de ploeg uit Sheffield. In de strijd om de Football League Cup ging West Ham United al in de eerste ronde onderuit tegen het bescheiden Aldershot Town, dat nota bene in Londen won met 2-1 door doelpunten van Luke Guttridge en Danny Hylton.

Middenvelder Mark Noble, afkomstig uit de eigen jeugdopleiding, werd door de supporters aan het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar ("Hammer of the Year"). James Tomkins eindigde als tweede in de jaarlijkse verkiezing.

Football League Championship

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Football League Championship in het seizoen 2011/12, en op de derde plaats eindigden in de eindrangschikking, waarna promotie werd veiliggesteld in de play-offs.

Toeschouwers

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2012
West Ham United